Ранчо Лулу има више значења:

 Ранчо Лулу (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Лулу (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику